Het ATP-toernooi van Estoril 1991 (met de officiële naam Estoril Open) vond plaats van 1 tot en met 7 april 1991. Er werd gespeeld op de gravelbuitenbanen van Estoril Court Central in de Portugese stad Estoril.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste teams

Toernooischema

Externe links 
 Officiële website
 Enkelspelschema
 Dubbelspelschema

Estoril
1991